Бихор може бити:

 Бихор (област), област код Берана
 Бихор (тврђава), тврђава код Берана
 Бихор (планина), планина у Румунији
 Бихор (округ), округ у Румунији